

Cinema 
 L'uomo meraviglia (Wonder Man) – film del 1945 diretto da H. Bruce Humberstone

Personaggi 
 Wonder Man – personaggio dei fumetti DC Comics
 Wonder Man – personaggio dei fumetti Fox Publications
 Wonder Man – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Wonderman – personaggio dei fumetti Nedor/Standard Comics

Musica 
 Wonderman – singolo dei Right Said Fred del 1994
 Wonderman – singolo di Tinie Tempah del 2011
 Wonderman – singolo dei The Rasmus del 2017